Antonio Bertola puede hacer referencia a:

Antonio Bertola, un arquitecto italiano.
Antonio Bertola, un ciclista italiano.